Српско-аустроугарски царински рат
Немачко-пољски царински рат